Il doppio  del BRD Brașov Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Victor Anagnastopol e Florin Mergea erano i detentori del titolo, ma Anagnastopol quest'anno non ha partecipato.

Mergea ha fatto coppia con Philipp Marx.

Marius Copil e Victor Crivoi hanno battuto in finale 6–7(8–10), 6–4, [12–10] Andrei Ciumac e Oleksandr Nedovjesov.

Teste di serie

  Philipp Marx /  Florin Mergea (quarti di finale)
  Andrei Daescu /  Adam Hubble (semifinali)

  Goran Tošic /  Denis Zivkovic (semifinali)
  Nikola Mektić /  Antonio Veić (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BRD Brașov Challenger 2012